Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2014/2015 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Зенит (Санкт-Петербург)

ЦСКА (Москва)

Краснодар

Динамо (Москва)

Рубин (Казань)

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

Мордовия (Саранск)

Терек (Грозный)

Кубань (Краснодар)

Амкар (Пермь)

Уфа

Урал (Екатеринбург) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Ростов (Ростов-на-Дону) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Торпедо (Москва)

Арсенал (Тула)

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2014/2015 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Переходные матчи

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015